NGC 5852 (другие обозначения — MCG 2-38-45, ZWG 77.10, NPM1G +13.0396, PGC 53974) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5852
Волопас (созвездие)